Příjmení Leonov () má více nositelů:

 Alexej Leonov (1934–2019), sovětský vojenský letec a kosmonaut
 Jevgenij Leonov (1926–1994), sovětský a ruský herec
 Leonid Maximovič Leonov (1899–1994), ruský a sovětský spisovatel a dramatik

Ruská příjmení